Michiel van Erp (regisseur) (1963), Nederlands regisseur
Michiel van Erp (muzikant) (1978), Nederlands muzikant